Skosulan kan syfta på följande platser:

Finland 

 Skosulan, Nagu, Åboland, 
 Skosulan, Kimitoön, Åboland, 

Robotskapade Finlandförgreningar